Setnica (Dobrova-Polhov Gradec), een plaats in de Sloveense gemeente Dobrova-Polhov Gradec
 Setnica (Medvode), een plaats in de Sloveense gemeente Medvode